Пі́терсберг, Пі́терсбург (, ) — назва ряду населених пунктів.

 Пітерсберг — колишня назва міста Пітерборо в Південній Австралії.

 Пітерсберг — місто, штат Аляска
 Пітерсбург — місто, штат Іллінойс
 Пітерсбург — місто, штат Індіана
 Пітерсбург — місто, штат Мічиган
 Пітерсбург — місто, штат Північна Дакота
 Пітерсбург — місто, штат Пенсільванія
 Пітерсбург — місто, штат Теннессі
 Пітерсбург — місто, штат Техас
 Пітерсбург — місто, штат Західна Вірджинія
 Пітерсберг — місто, штат Вірджинія
 Пітерсбург — селище, штат Небраска
 Пітерсбург — переписна місцевість в окрузі Бун, штат Кентуккі

 Пітерсбург — колишня назва південноафриканського міста Полокване.

Див. також 
 Петерсберг